Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Touraine 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tatjana Maria e Irena Pavlović erano le detentrici del titolo, ma Malek quest'anno non ha partecipato. Pavlovic ha fatto coppia con Eirini Georgatou, ma ha perso in finale contro Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok 6–2, 6–0.

Teste di serie 

 Maria Elena Camerin /  Laura Pous Tió (quarti di finale)
 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (campionesse)

 Vesna Dolonc /  Stefanie Vögele (primo turno, ritiro) 
 Al'ona Bondarenko /  Ol'ga Savčuk (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Touraine 2011